Rebelde Way — telenovela argentina
Rebelde Way (Portugal) — telenovela portuguesa
Born This Way (canção) — canção de Lady Gaga
My Way (canção de Frank Sinatra)

Desambiguações de televisão
Desambiguações de música